Форфар:

 Форфар — город в Шотландии, административный центр области Ангус.
 «Форфар Атлетик» — шотландский футбольный клуб из города Форфар.